Philalethes (altgriechisch für „Freund der Wahrheit“), deutsch Philaleth, steht für:

 Philalethes, Pseudonym von Johann (Sachsen) (1801–1873), sächsischer König und Übersetzer
 Philalethes, Pseudonym von Johann Heinrich Martin Ernesti (1755–1836), deutscher Gymnasiallehrer und Sachbuchautor
 Philalethes, Pseudonym von Johann Ernst Stapf (1788–1860), Homöopath
 Alexander Philaletes, griechischer Arzt aus Laodikeia (2. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.), Vertreter der Schule von Herophilos von Chalkedon, bezeichnet auch als Schüler des Asklepiades
 Anton Philalethes, Pseudonym von Ludwig Donin (1810–1876), österreichischer Geistlicher und Schriftsteller
 B. F. S. S. Philalethes (= Balthasarus Floeterus Saganus Silesius Philalethes), Pseudonym von Balthasar Flöter († nach 1567), schlesischer Arzt und Naturphilosoph
 Eugenius Philalethes, Pseudonym von Thomas Vaughan (Alchemist) (1621–1665/1666), walisischer Alchemist und Mystiker
 Irenäus Philalethes, Pseudonym von George Starkey (1628–1665), englischer Alchemist
 Sincerus Philalethes, Pseudonym von Johann Paul Knohll (um 1628–nach 1702), deutscher Önologe
sowie für:
 Philalethes Kuhn (1870–1937), deutscher Tropenmediziner